Trois navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Derwent :
 le , un brick-sloop de classe Cruizer lancé en 1807 ;
 le , un destroyer de  lancé en 1903 ;
 le , un destroyer de  lancé en 1940.

Derwent